La Forcella ima više značenja:
 La Forcella, Frosinone
 La Forcella, Latina